Der Begriff unär bezeichnet:

 eine Verknüpfung mit nur einem Operanden, siehe einstellige Verknüpfung
 Unärsystem, Bierdeckelnotation, Zahlensystem